4-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 6 августа 1994 года по 2 июля 1995 года. Победителем турнира стала команда «Звезда-НИБАС» (Кировоград).

Участники

Примечания 
 В первом круге в турнире участвовал «Борисфен» (вторую часть предыдущего сезона во второй лиге называвшийся ФК «Борисполь»), представлял Борисполь. В зимнюю паузу «Борисфен» объединился с командой третьей лиги ЦСКА в команду «ЦСКА-Борисфен», во втором круге домашние матчи играл в Киеве. (ЦСКА вторую часть сезона продолжил играть в третьей лиге уже фактически в статусе второй команды армейского клуба.)
 Перед началом сезона команда «Подолье» носила название «Норд-АМ-ЛТД-Подолье».
 В первом круге команда ФК «Сумы» носила название ФК «СБТС».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 4 чемпионат Первой лиги 
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995
Футбол на Украине в сезоне 1994/1995